Le tournoi de tennis de Zurich est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1997, classée en catégorie Tier I, se dispute du 13 au .

Lindsay Davenport remporte le simple dames. En finale, elle bat Nathalie Tauziat, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Hingis et Arantxa Sánchez Vicario.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Zurich
 Saison 1997 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 1997
Zurich
Sport en Suisse en 1997
Sport en octobre 1997